

Населені пункти та їхні частини

 Бонін — село в гміні Сарнакі Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Бонін — село в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Бонін — село в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Бонін — село в гміні Маново Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Бонін — село в гміні Вешхово Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Бонін — частина міста Познань в Великопольському воєводстві

Примітки